Bigby ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Bigby (* 1940), australischer Sprinter
 John S. Bigby (1832–1898), US-amerikanischer Politiker (Georgia)

Siehe auch:
 Bigbee